Czapiewski ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Czapiewski (1913–1979), deutscher Politiker (SPD, FDP)
 Paweł Czapiewski (* 1978), polnischer Leichtathlet